Stadion kan verwijzen naar:
stadion, een plaats waar sportwedstrijden gehouden worden:
Oud-Grieks stadion
zie ook de lijst van stadions
Stadion (geslacht), een Duits geslacht
Stadion (metrostation) van de metro van Stockholm
Stadion (motorfiets), een Tsjechisch historisch motorfietsmerk
stadie, een oude lengtemaat
Stadion (televisieprogramma), een tv-programma van VTM
Stadionområdet, een wijk in het stadsdeel Hyllie van de Zweedse stad Malmö